Figli delle stelle – album del 1977 di Alan Sorrenti
Figli delle stelle/E tu mi porti via – singolo di Alan Sorrenti tratto dall'album
Figli delle stelle – film del 2010 di Lucio Pellegrini
Figli delle stelle – romanzo di Edoardo Nesi